Mellanklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellanklobben, Kristinestad, Österbotten, 
 Mellanklobben, Borgå, Nyland,

Se även
Mellanklobb
Mellankobben

Robotskapade Finlandförgreningar